von der Hauben steht für:
 von der Hauben, Adelsgeschlecht

von der Hauben ist der Familienname folgender Personen: